Копейщиков — фамилия:

 Копейщиков, Боян Дмитриевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 4 марта 1917 (посмертно).
 Копейщиков, Мстислав Дмитриевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 29 мая 1915 (посмертно).

См. также 
 Копейщик